Il settimanale l'Espresso lo ha inserito tra i dieci strateghi della comunicazione più influenti in Italia negli ultimi anni.

Biografia e carriera professionale 
Ha lavorato presso l'agenzia di stampa Asca sotto la direzione di Gianfranco Astori e presso l'agenzia Dire. 

Ha collaborato per diversi quotidiani e periodici nazionali come La Repubblica, l'Espresso, Il Tempo, Limes, Micromega, FanPage.it e Il Fatto Quotidiano occupandosi di islam e mondo arabo e svolgendo analisi e approfondimenti sulle cellule terroristiche Boko Haram e al Shabaab.

Nel 2014 ha collaborato con Giovanni Minoli, Mario Sechi e Pietrangelo Buttafuoco al programma radiofonico Mix 24 di Radio 24.

Nel 2016 ha diretto in qualità di spin doctor e portavoce la campagna elettorale di Virginia Raggi, lasciando l'incarico pochi giorni dopo l'elezione a sindaco di Roma.

Negli stessi anni ha lavorato come ghostwriter e consulente politico per numerosi parlamentari ed europarlamentari di Pd, Forza Italia, Lega e Udc, oltre che per personaggi dello spettacolo e autorità sportive.

Ha contribuito, sempre nel ruolo di spin doctor, alla campagna elettorale di Luigi Di Maio per le elezioni politiche del 2018.

È stato portavoce del Ministero della Difesa, portavoce della Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri e portavoce del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Corriere della Sera gli ha attribuito "la svolta comunicativa" impressa a Luigi Di Maio in occasione del cambio di governo e il profilo più istituzionale di Di Maio.

Il quotidiano Italia Oggi lo ha considerato tra i principali autori della "nuova immagine internazionale di Luigi Di Maio" e del suo nuovo approccio filo-atlantico.

In una delle sue consuete pagelle, il giornalista Cesare Lanza lo ha definito "atipico e libero di mente", con "una visione strategica e un’ottima rete di relazioni con la stampa straniera".

Il 27 dicembre 2020 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica per essersi contraddistinto nei ruoli istituzionali che ha ricoperto.

Il 24 giugno 2021 l'agenzia stampa Adnkronos ha dato notizia del passaggio di Augusto Rubei alle Relazioni Internazionali di Leonardo Spa,nomina che, tra gli altri, ha ricevuto il plauso dell'ex direttore del Tg1 e del Sole 24 Ore, Gianni Riotta, il quale ha definito Rubei un "professionista attento e colto".

Il 29 gennaio 2023 l’Espresso ha inserito Rubei tra i dieci strateghi della comunicazione più influenti nei palazzi, evidenziando l’autonomia e il carattere “istituzionale” del giornalista. “Forse l’unico under 40 in Italia - ha scritto il settimanale - ad aver saputo coniugare una profonda esperienza ai più alti livelli dello Stato, del giornalismo, della comunicazione politica/istituzionale e del management”.

Note